Amerikai Egyesült Államok
Szent Patrik-székesegyház (New York)
 Ausztrália
Szent Patrik-székesegyház (Melbourne)
 Írország
Szent Patrik-székesegyház (Dublin)
 Nigéria
Szent Patrik-székesegyház (Maiduguri)
 Pakisztán
Szent Patrik-székesegyház (Karacsi)